

Patronyme 

 Maupin, écrivain et agronome français du  ;
 Mademoiselle de Maupin, actrice et cantatrice française de la fin du  ;
 Armistead Maupin, un écrivain américain auteur notamment des Chroniques de San Francisco ;
 Simon Maupin, un architecte lyonnais du .

Voir aussi 
Maupin peut également désigner :
 Maupin, une municipalité de l'Oregon aux États-Unis ;
 l'affaire Rey-Maupin et son procès ;
  dont Mademoiselle de Maupin, roman de Théophile Gautier.